Акавалес има више значења:
 Акавалес, Сан Мигел де Акавалес (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акавалес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акавалес, Ел Агвакате (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акавалес (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику